Калмыко́в (Калмыко́ва) — русская фамилия и топоним.

Фамилия 
 
 
 Калмыков, Амур Арсенович (род. 1994) — российский футболист.
 
 Калмыков, Анисим Родионович (1904—1989) — делегат III съезда комсомола, ветеран органов советской юстиции.
 Калмыков, Бетал Эдыкович (1893—1940) — один из руководителей борьбы горцев за Советскую власть на Северном Кавказе, советский государственный и партийный деятель.
 Калмыков, Борис Фёдорович (род. 1925) — полный кавалер ордена Славы.
 Калмыков, Вадим Валерьевич (1938—2022) — лауреат Государственной премии СССР (1981).
 Калмыков, Валерий Дмитриевич (1908—1974) — советский государственный и хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Калмыков, Василий Савельевич (1790 или 1791—1832) — лидер духоборов с 1820 по 1832.
 Калмыков, Виктор Петрович (1908—1981) — советский архитектор.
 Калмыков, Виталий Николаевич (род. 1946) — советский боксёр.
 
 Калмыков, Вячеслав Николаевич (род. 1939) — советский и российский учёный.
 
 Калмыков, Денис Спиридонович (1687—1746) — русский контр-адмирал.
 Калмыков, Дмитрий Андреевич (род. 1992) — российский легкоатлет (метание диска, толкание ядра).
 
 Калмыков, Илларион Васильевич (1803—1841) — лидер духоборов с 1832 по 1841.
 
 
 Калмыков, Никита Владимирович (род. 1989) — казахстанский футболист.
 
 Калмыков, Павел Львович (род. 1964) — русский детский писатель.
 
 Калмыков, Порфирий Евдокимович (1901—1971) — советский учёный-медик.
 Калмыков, Семён Никитич (ум. 1918) — революционер, один из организаторов рабочего движения на лесозаводе «Стелла Поларе».
 Калмыков, Сергей Иванович (1891—1967) — русский казахстанский художник, декоратор.



Топоним 
 Калмыков — хутор в Егорлыкском районе Ростовской области России.
 Калмыков — хутор в Тацинском районе Ростовской области России.
 Калмыков — бывший город (до 1899 года), затем станица Калмыковская, село Калмыково, с 1993 года село Тайпак в Западно-Казахстанской области Казахстана.
 Калмыков (приток Нюдяевки) — река в Тамбовской области России.

См. также 
 Калмыково
 Калмаков
 Калмыковы
 Калмыковка
 Калмыковский
 Калмыков переулок
 Колмыков